Максимилиан Миттельштадт (; 18 марта 1997 года, Берлин, Германия) — немецкий футболист, защитник клуба «Герта».

Клубная карьера 
Миттельштадт перешёл в академию «Герты» в 15 лет. Становился чемпионом Германии среди юношей. С 2014 года играет во второй команде. С сезона 2015/16 призывается и тренируется с основной командой. 15 августа 2015 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, сроком на три года.

2 марта 2016 года дебютировал в Бундеслиге в поединке против франкфуртского «Айнтрахта», выйдя на замену на 90-ой минуте вместо Саломона Калу. Всего в чемпионате провёл три игры, две остальные выходился в стартовом составе и проводил на поле все 90 минут.

После сезона 2018/19 Миттельштадт досрочно продлил контракт с «Гертой»

Карьера в сборной 
Вызывается в юношеские сборные Германии. Является кандидатом на поездку с составе юношеской сборной до 19 лет на чемпионат Европы 2016 года.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Герта II»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Награждённые медалью Фрица Вальтера